George Smith může být:

 George P. Smith (* 1941) – americký biochemik (Nobelova cena 2018)
 G. E. Smith (* 1952) – americký kytarista
 George Elwood Smith (* 1930) – americký vědec
 George Luke Smith (1837–1884) – americký politik
 George William Smith (1762–1811) – americký právník a politik